Мо́ника Уо́кер (; 20 февраля 1987, Конкорд, Массачусетс, США) — американская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2017).
 : серебро ().
 : серебро ().
 : серебро (2006, 2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1997, в возрасте десяти лет.

Закончила Бостонский университет.

Примечания

Ссылки 
 Monica Walker | Athletes | USA curling | Team USA

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Бостонского университета